Па́мятник Па́влу Третьяко́ву — памятник российскому предпринимателю, меценату, коллекционеру произведений русского изобразительного искусства Павлу Третьякову. Открытие состоялось 29 апреля 1980 года возле Третьяковской галереи, коллекцию которой он заложил. Авторами проекта являются скульптор Александр Кибальников и архитектор Игорь Рожин.

История 
На месте теперешнего памятника в 1930-х годах находились два скульптурных изображения Владимира Ленина — огромная голова вождя, которая была фрагментом одной из рабочих моделей, изготовленной скульптором С. Д. Меркуровым для канала Москва—Волга (не позднее 1933), и статуя «Ленин-вождь» скульптора Н. А. Андреева (1936). В 1939 году скульптура была заменена на статую Иосифа Сталина работы Сергея Меркурова, которую в 1958 году перенесли во двор художественного музея.

Описание 

Четырёхметровая гранитная поколенная статуя будто вырастает из каменного постамента. Меценат изображён в строгой позе со скрещенными на груди руками. Он одет в длинное застёгнутое пальто. Основой для создания памятника послужила скульптура из мрамора, созданная  Кибальниковым. Образ мецената скульптор позаимствовал с портрета Павла Третьякова авторства Ильи Репина. При работе над памятником скульптор изучил портреты, выполненные современниками П. М. Третьякова — И. Н. Крамским, И. Е. Репиным, С. М. Волнухиным.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третьякову
Скульптуры по алфавиту
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в Москве
Скульптуры 1980 года